Gai Atili Serrà (pretor), pretor el 218 aC 
 Gai Atili Serrà (edil), edil curul el 193 aC 
 Gai Atili Serrà (cònsol), cònsol el 106 aC